PKA, Pka eller pKa har flere betydninger:

 pKa er en syrestyrkekonstant.
 Pensionsadministrationsvirksomheden PKA (pensionsselskab).